Le mot fragment, issu du latin  (même sens), lui-même dérivé de , désigne originellement un morceau de quelque chose qui a été brisé, séparé de son tout.

Sciences et techniques

Informatique 
 Dans une carte graphique, un fragment est un élément déterminant la couleur d'un pixel.
 Dans les réseaux, un fragment est un type de données transitant par la couche transport du modèle OSI.

Sciences de la Terre et planétologie 
 Un fragment lithique est un morceau de roche inclus dans une autre.

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Fragments est un film réalisé par Florent Darmon, sorti en 2004.
 Fragments est un film réalisé par Rowan Woods, sorti en 2008.
 Fragments est un épisode de la série Torchwood, diffusé en 2008.

Littérature et bande dessinée 
 Un fragment est une forme littéraire d'une extrême brièveté.
  est un roman de , sorti en 2009.
 Fragments est le premier album de la série de bande dessinée Rork, par Andreas, publié en 1984 aux Éditions du Lombard.
 Fragment est un manga de Shin Takahashi, publié aux éditions Delcourt.

Musique 
 First Fragment, groupe canadien de death metal technique.

Homonymie de titre